Jacques Sabon (1520-1590) fondeur de caractères et graveur français ;
 Félix Martin-Sabon (1846-1933) photographe français.

Sabon est aussi une police d'écriture dont le nom honore Jacques Sabon.

Lien externe 
 
Patronyme francoprovençal